Cornetta – strumento musicale
 Cornetta – parte del telefono fisso da cui si parla e si ascolta
 Cornetta – grado militare
 Cornetta coronata – specie botanica
Cornetta guainata – specie botanica
Cornetta – Tipo di zampogna calabrese

Pagine correlate 

 Cornetto
 Erba cornetta